Граф  — японский военно-морской офицер, представитель одной из младших ветвей японской императорской фамилии. Погиб при исполнении служебных обязанностей во время Второй мировой войны.

Биография 
Родился под именем принц Хирохидэ (博英王). Четвертый (младший) сын адмирала флота, принца Фусими Хироясу (1875—1946), 23-го главы дома Фусими-но-мия (1923—1946). Старшие братья — принцы Фусими Хироёси, Катё Хиротада и маркиз Катё Хиронобу.

В октябре 1932 года принц Хирохидэ заседал в Палате пэров Японии. 1 апреля 1936 года по приказу императора Хирохито принц Фусими Хирохидэ отказался от статуса имперского принца и получил титул графа (хакусяку) с правом создания своего собственного рода.

Окончил 62-й класс Военной академии Императорского флота Японии. Хирохидэ решил продолжать военную карьеру и дослужился до чина лейтенант-коммандера. 21 августа 1943 года граф Фусими Хирохидэ погиб, находясь на военной службе. Его самолет был сбит над заливом Бони, у острова Сулавеси в Индонезии.

Его могила находится на кладбище Аояма в Токио.

Браки и дети 
Первая жена (с 1936 года) — Томоко Янагисава (29 октября 1917 — 14 ноября 1939), младшая дочь графа Ясуцугу Янагисавы. Трое дочерей:
 Фусими Мотоко (род. 11 августа 1937), муж — Домото Тайдзо;
 Фусими Кадзуко (род. 1 декабря 1938);
 Фусими Джунко (умерла в младенчестве).
Вторая жена (с 1942 года) — Садако Курода (род. 1 июня 1915), единственная дочь барона Нагатоси Куроды. У супругов родилась одна дочь:
 Фусими Ёсико (род. 7 июня 1943), муж — Ино Кодзоу (род. 1 января 1941).

Хирохидэ
Выпускники Военной академии Императорского флота Японии
Графы Японии
Участники Второй мировой войны